(586) Фёкла () — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу C. Он был открыт 21 февраля 1906 года немецким астрономом Максом Вольфом в Обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль. Назван в честь христианской святой Фёклы Иконийской.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки